AMX:

 AMX International AMX — лёгкий тактический штурмовик.
 AMX — американский производитель систем управления, использующихся, например, совместно с конференц-системами и системами видеоконференцсвязи. Входит в концерн Harman International Industries.
 AMX-10P — французская боевая машина пехоты 1970-х годов.
 AMX-10RC — французский тяжёлый бронеавтомобиль
 AMX-13 — французский лёгкий танк
 AMX-13SM1 — лёгкий танк Сингапура 80-х годов
 AMX-30 — основной боевой танк вооружённых сил Франции с 1966 года
 AMX 50 — французский опытный средний/тяжёлый танк, разрабатывавшийся в 1945—1958 годах.